Chanchu bezeichnet:

einen Taifun, siehe Taifun Chanchu
der chinesische Trivialname für Kröten ()
ein chinesisches Fabelwesen, die (Fabel-)Kröte im Mond (蟾蜍, chánchú), siehe Kröte (Chanchu)